L'uomo dai due volti (Skin Deep) – film del 1929 diretto da Ray Enright
L'uomo dai due volti (Charlie Chan in Paris) – film del 1935 diretto da Hamilton MacFadden e Lewis Seiler